Vale Esperança (Cariacica)
Vale Esperança (Três Rios)

Desambiguações de topônimos